BDO peut faire référence à :
 Big Day Out, un festival annuel de rock se tenant en Australie et en Nouvelle-Zélande ;
  ;
 BDO, un réseau international d'audit et de conseil ;
 BDO, une compagnie ancêtre de la BBDO ;
 boîte de dérivation optique, un joint de raccordement optique.